Финал Кубка Нидерландов по футболу 1943 — тридцать пятый официальный финальный матч Кубка Нидерландов по футболу. Данный поединок венчал розыгрыш сезона 1942/43 и состоялся 27 июня 1943 года на Олимпийском стадионе в Амстердаме. В решающем противостоянии сошлись клубы «Аякс» (Амстердам) и  (Дордрехт). Победителями в этой встрече стали футболисты из Амстердама, обыгравшие своих оппонентов со счётом 3:2. 

Для «Аякса» победа в кубке стала лишь второй в истории клуба, предыдущий финал с участием амстардамцев состоялся в 1917 году.

Путь к финалу

«Аякс»

ДФК

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
Вр — вратарь; Защ — центральный защитник; ПЗ — полузащитник; Нап — нападающий.

Источники

Литература 
 

1943
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Футбол в Европе в 1943 году
1943 год в Нидерландах
События 27 июня
Июнь 1943 года
Спортивные соревнования в Амстердаме